Ix eller IX kan syfta på

 Ix – en figur i enligt Liftarens guide till galaxen, se Ford Prefect (litterär figur)
 Ix Chel – i mytologin hos mayaindianerna i Mexiko hustru till gudarnas stamfader Itzamna
 Ix Ch'up – mångudinna hos mayaindianerna
 IX – ett romerskt tal för nio, se siffran 9
 IX – en fysisk infrastruktur där Internetleverantörer utbyter Internettrafik mellan sina nätverk, se Internetknutpunkt
 IX-gruppen –  en sammanslutning av nio grafiker
 IX Equilibrium – ett studioalbum av det norska black metalbandet Emperor från 1999